Сендин () — топоним в Португалии:

 Сендин (Миранда-ду-Дору) — населённый пункт и район, муниципалитет Миранда-ду-Дору, округ Браганса.
 Сендин (Табуасу) — район (фрегезия), муниципалитет Табуасу, округ Визеу.
 Сендин (Фелгейраш) — район (фрегезия), муниципалитет Фелгейраш, округ Порту.